Igelsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Igelsjön (Målilla socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (36,5 ha)
Igelsjön (Skatelövs socken, Småland), sjö i Alvesta kommun och Växjö kommun,  (17,2 ha)
Igelsjön (Lerdala socken, Västergötland), sjö i Skövde kommun,  (1,9 ha)
Igelsjön (Lugnås socken, Västergötland), sjö i Mariestads kommun, 
Igelsjön (Västra Tunhems socken, Västergötland), sjö i Vänersborgs kommun,  (3 ha)
Igelsjön (Kvillinge socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun, 
Igelsjön (Tjällmo socken, Östergötland), sjö i Motala kommun,  (2,8 ha)
Igelsjön, Bohuslän, sjö i Kungälvs kommun,  (2,3 ha)
Igelsjön (Flens socken, Södermanland), sjö i Flens kommun, 
Igelsjön (Gryts socken, Södermanland), sjö i Gnesta kommun, 
Igelsjön (Gåsinge-Dillnäs socken, Södermanland), sjö i Gnesta kommun, 
Igelsjön (Hyltinge socken, Södermanland), sjö i Flens kommun, 
Igelsjön (Vårdinge socken, Södermanland), sjö i Södertälje kommun,  (0,6 ha)
Igelsjön (Östra Vingåkers socken, Södermanland), sjö i Katrineholms kommun, 
Igelsjön (Askers socken, Närke), sjö i Örebro kommun, 
Igelsjön (Askersunds socken, Närke), sjö i Askersunds kommun, 
Igelsjön (Viby socken, Närke), sjö i Hallsbergs kommun, 
Lilla Igelsjön (Askersunds socken, Närke), sjö i Askersunds kommun, 
Lilla Igelsjön (Hammars socken, Närke), sjö i Askersunds kommun, 
Stora Igelsjön (Askersunds socken, Närke), sjö i Askersunds kommun, 
Stora Igelsjön (Hammars socken, Närke), sjö i Askersunds kommun, 
Igelsjön (Almunge socken, Uppland), sjö i Uppsala kommun,  (6,64 ha)
Igelsjön (Bladåkers socken, Uppland), sjö i Uppsala kommun, 
Igelsjön (Edsbro socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun, 
Igelsjön (Huddunge socken, Uppland), sjö i Heby kommun, 
Igelsjön (Häverö socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun, 
Igelsjön (Knutby socken, Uppland), sjö i Uppsala kommun, 
Igelsjön (Tensta socken, Uppland), sjö i Uppsala kommun, 
Igelsjön (Vittinge socken, Uppland), sjö i Heby kommun,  (3 ha)
Igelsjön (Väddö socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun, 
Igelsjön, Värmland, sjö i Torsby kommun,  (33,3 ha)
Igelsjön, Dalarna, sjö i Vansbro kommun,  (12,8 ha)
Igelsjön (Gävle socken, Gästrikland), sjö i Gävle kommun,  (1,79 ha)
Igelsjön (Årsunda socken, Gästrikland), sjö i Sandvikens kommun,  (4,28 ha)
Igelsjön (Österfärnebo socken, Gästrikland, 668427-155057), sjö i Sandvikens kommun, 
Igelsjön (Österfärnebo socken, Gästrikland, 668963-154297), sjö i Sandvikens kommun,  (4 ha)

Naturreservat
 Igelsjöns naturreservat – ett naturreservat i Norrtälje kommun

Se även
Iglasjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn